Dit is de wereldranglijst van december 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 december 2005.

Mannen 12